Paukner ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Paukner (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Matúš Paukner (* 1991), slowakischer Fußballspieler